Тёрнера:

 Тёрнера — род цветковых растений семейства Тёрнеровые:
 Тёрнера раскидистая — кустарничек высотой до 60 см из рода Тёрнера семейства Тёрнеровые